

Pessoas 
 James Chadwick
 John Chadwick
 Paul Chadwick
 Luke Chadwick
 Chadwick Boseman
 Henry Chadwick

Localidades 
 Chadwick (Illinois)
 Chadwick (cratera)

Outros 
 Sinal de Chadwick

Desambiguação